

Caratteristiche tecniche
È un'ala sinistra.

Carriera

Club
Cresciuto nel settore giovanile dell', debutta in prima squadra il 5 luglio 2017 in un incontro di 2. deild karla vinto 3-1 contro il ; il 6 dicembre seguente passa all' dove rimane per tre stagioni segnando 5 reti in 41 incontri.

Il 21 agosto 2020 viene acquistato dal ; debutta con il club il 30 settembre 2020 giocando da titolare l'incontro di Coppa Italia vinto 2-0 contro la .

Il 14 gennaio 2022 viene ceduto in prestito al .

A fine prestito fa ritorno in laguna, in cui resta sino al 20 gennaio 2023, giorno in cui viene ceduto in prestito al .

Nazionale
Nel 2021 viene convocato dalla nazionale under-21 islandese per il campionato europeo di categoria.

Nel novembre 2022 viene convocato per la prima volta in nazionale maggiore, esordendo nella gara amichevole contro l' del 6 novembre.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 25 gennaio 2023.

Cronologia presenze e reti in nazionale

Note

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale islandese